

Città, comuni, toponimi, ecc. 
Devils Lake (Michigan), una comunità nel Michigan
Devils Lake (Dakota del Nord), una città nel North Dakota

Laghi 
Devils Lake (Michigan), il nome di almeno due laghi nel Michigan
Devils Lake (Minnesota), un lago del Minnesota
Devils Lake (lago Dakota del Nord), un lago del Nord Dakota
Devils Lake (Oregon), un lago dell'Oregon
Devils Lake (Wisconsin), un lago del Wisconsin